Біля́євське () — присілок в Ігринському районі Удмуртії, Росія.

Населення 
Населення — 142 особи (2010; 171 в 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 удмурти — 54 %
 росіяни — 45 %

Урбаноніми 
 вулиці — Колгоспна, Садова, Центральна

Примітки

Посилання 
 www.panoramio.com

Населені пункти Ігринського району
Присілки Удмуртії